R9, R-9  ou R09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Ark Royal (R09), un porte-avions de la Royal Navy ;
 HMS Prince of Wales (R09), un porte-avions de la Royal Navy ;
 HMS R9, un sous-marin de la Royal Navy ;
 R 9, un sous-marin de la Marine royale italienne ;
 R-9, un missile balistique soviétique.

Personnalité 
 Ronaldo, de son vrai nom Ronaldo Luis Nazário de Lima, un footballeur brésilien né le  à Bento Ribeiro, attaquant au SC Corinthians.

Photographie 
 Leica R9, un appareil photo reflex produit par Leica ;

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R09), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Renault 9, un modèle du constructeur français Renault.

Route
  Ring belge R9, une des ceintures périphériques de Charleroi.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres